Чемпионат мира по трековому велоспорту (официальное название — ) — ежегодный чемпионат мира по трековым дисциплинам велоспорта проводится с 1893 года. Изначально он проходил под эгидой , которую в 1900 году сменил Международный союз велосипедистов (UCI).

История

Чемпионаты

Таблица медалей за всю историю чемпионатов мира 
 Таблица медалей после чемпионата мира по трековым велогонкам 2017.

Примечания 

Велотрековый спорт
 
Т